Красное Поле — посёлок в Сызранском районе Самарской областив составе сельского поселения Жемковка.

География 
Находится на расстоянии примерно 26 километров по прямой на северо-северо-запад от северной границы города Сызрань.

Население 
Постоянное население составляло 6 человек (чуваши 50 %, русские 33 %) в 2002 году, 4 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сызранского района